Baredine je lahko:
 Baredine, Buje (Hrvaška)
 Baredine, Buzet (Hrvaška)